KCSB-TV é uma emissora de televisão americana de acesso público com sede em San Bernardino, Califórnia.

Ligações externas 
 

Canais de televisão da Califórnia